Алексей Мочалов:
 Мочалов, Алексей Александрович (род. 1956) — врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук, исполнитель старинных русских романсов. 
 Мочалов, Алексей Владиленович (род. 1956) — российский оперный певец (бас).